Kokanee peut faire référence :

 au saumon Kokanee, peut-être du Shuswap « kəknǽx », un petit saumon sockeye landlocked (ce qui pourrait se traduire par « prisonnier des terres ») ;
 à la bière Kokanee, brassée par InBev ;
 à différents toponymes.

Toponymes

Canada

Colombie-Britannique 
 Lac Kokanee, un lac où s'est noyé Michel Trudeau.
 Parc provinciaux :
 Le Parc provincial de Kokanee Creek
 Le Parc provincial de Kokanee Glacier

États-Unis 
 Lac Kokanee, lac de l'État de Washington

Notes et références 

Homonymie de toponyme